LOpen dels Estats Units 2012, conegut oficialment com a US Open 2012, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 131a edició del torneig es va celebrar del 27 d'agost al 9 de setembre de 2012 al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York, Estats Units.

Notícies 
 L'escocès Andy Murray va guanyar el seu primer títol de Grand Slam després de ser derrotat en quatre ocasions. Fou el primer tennista britànic en guanyar un títol de Grand Slam en l'Era Open i concretament des de Fred Perry l'any 1936.

 L'estatunidenca Serena Williams va guanyar el seu quart títol de l'Open dels Estats Units (1999, 2002, 2008) i el 15è títol individual de Grand Slam. També va significar el segon títol de Grand Slam de l'any després de l'aconseguit a Wimbledon. Va esdevenir la segona tennista més veterana en guanyar el US Open de l'Era Open. Tenint en compte el primer títol aconseguit l'any 1999, els tretze anys de diferència marquen la distància més llarga entre dos títols de Grand Slam en l'Era Open, superant la marca que ella mateixa va establir a Wimbledon.

 La parella masculina formada pels germans Bob i Mike Bryan van guanyar el seu dotzè títol de Grand Slam com a parella i van igualar la parella australiana formada per John Newcombe i Tony Roche al capdavant de les parelles amb més títols de Grand Slam de tota la història. Tanmateix, van superar els també australians Todd Woodbridge i Mark Woodforde que tenien onze títols de Grand Slam en l'Era Open. També fou el seu quart títol al US Open (2005, 2008 i 2010) encapçalant la llista en l'Era Open i a només un títol dels estatunidencs Richard Sears i James Dwight en tota la història del torneig.

 La parella femenina italiana formada per Sara Errani i Roberta Vinci van aconseguir el seu segon títol de Grand Slam, ambdós l'any 2012 i també la tercera final de Grand Slam de l'any. Classificant-se per la final es van assegurar ocupar els dos primers llocs del rànquing de dobles. Fou el 8è títol de la parella durant la temporada 2012.

 La parella mixta formada per la russa Iekaterina Makàrova i el brasiler Bruno Soares van aconseguir el seu primer títol de Grand Slam.

 La tennista belga Kim Clijsters, ex-número 1 del rànquing individual i guanyadora de quatre Grand Slams, es va retirar del tennis individual després de perdre en segona ronda confirmant l'anunci que havia fet prèviament. La seva retirada no era definitiva perquè seguiria disputant torneigs en categoria de dobles femenins i dobles mixtos.

 El tennista estatunidenc Andy Roddick, ex-número 1 del rànquing individual i guanyador d'un Grand Slam, es va retirar del tennis després de perdre a quarta ronda confirmant l'anunci que havia fet a l'inici del torneig.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixtos

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Roger Federer (Quarts de final)
  Novak Đoković (Final)
  Andy Murray (Campió)
  David Ferrer (Semifinals)
  Jo-Wilfried Tsonga (2a ronda)
  Tomáš Berdych (Semifinals)
  Juan Martín del Potro (Quarts de final)
  Janko Tipsarević (Quarts de final)
  John Isner (3a ronda)
  Juan Mónaco (1a ronda)
  Nicolás Almagro (4a ronda)
  Marin Čilić (Quarts de final)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (3a ronda)
  Milos Raonic (4a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Kei Nishikori (3a ronda)
  Stanislas Wawrinka (4a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (4a ronda)
  Andy Roddick (4a ronda)
  Tommy Haas (1a ronda)
  Florian Mayer (1a ronda)
  Mardy Fish (4a ronda)
  Marcel Granollers (2a ronda)
  Fernando Verdasco (3a ronda)
  Andreas Seppi (1a ronda)
  Sam Querrey (3a ronda)
  Mikhaïl Iujni (1a ronda)
  Viktor Troicki (1a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  Julien Benneteau (3a ronda)
  Jérémy Chardy (3a ronda)

Individual femení 
  Viktória Azàrenka (Final)
  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
  Maria Xaràpova (Semifinals)
  Serena Williams (Campiona)
  Petra Kvitová (4a ronda)
  Angelique Kerber (4a ronda)
  Samantha Stosur (Quarts de final)
  Caroline Wozniacki (1a ronda)
  Li Na (3a ronda)
  Sara Errani (Semifinals)
  Marion Bartoli (Quarts de final)
  Ana Ivanović (Quarts de final)
  Dominika Cibulková (3a ronda)
  Maria Kirilenko (3a ronda)
  Lucie Šafářová (3a ronda)
  Sabine Lisicki (1a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
  Julia Görges (1a ronda)
  Nàdia Petrova (4a ronda)
  Roberta Vinci (Quarts de final)
  Christina McHale (1a ronda)
  Francesca Schiavone (1a ronda)
  Kim Clijsters (2a ronda)
  Klára Zakopalová (1a ronda)
  Yanina Wickmayer (2a ronda)
  Monica Niculescu (1a ronda)
  Anabel Medina Garrigues (1a ronda)
  Zheng Jie (3a ronda)
  Tamira Paszek (1a ronda)
  Jelena Janković (3a ronda)
  Varvara Lepchenko (3a ronda)
  Peng Shuai (1a ronda)

Dobles masculins 
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (1a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campions)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecau (3a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (Final)
  Marcel Granollers /  Marc López (Semifinals)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (1a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (1a ronda)
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Semifinals)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (2a ronda)
  Jonathan Marray /  Frederik Nielsen (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3a ronda)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (1a ronda)
  Colin Fleming /  Ross Hutchings (3a ronda)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Quarts de final)
  Santiago González /  Scott Lipsky (3a ronda)

Dobles femenins 
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (3a ronda)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Campiones)
  Andrea Hlavacková /  Lucie Hradecká (Final)
  Maria Kirilenko /  Nàdia Petrova (Quarts de final)
  Vania King /  Iaroslava Xvédova (3a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Zheng Jie (1a ronda)
  Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Semifinals)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (3a ronda)
  Iveta Benesova /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2a ronda)
  Julia Görges /  Květa Peschke (Quarts de final)
  Anastassia Rodiónova /  Galina Voskobóieva (2a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (3a ronda)
  Natalie Grandin /  Vladimira Uhlirova (3a ronda)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Kristina Mladenovic (2a ronda)
  Hsieh Su-wei /  Anabel Medina Garrigues (Semifinals)

Dobles mixtos 

  Liezel Huber /  Maks Mirni (Semifinals)
  Lisa Raymond /  Mike Bryan (1a ronda)
  Ielena Vesninà /  Leander Paes (Quarts de final)
  Kveta Peschke /  Marcin Matkowski (Final)

  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (1a ronda)
  Andrea Hlavacková /  Mahesh Bhupathi (2a ronda)
  Lucie Hradecká /  Frantisek Cermak (Semifinals)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Mariusz Fyrstenberg (2a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial del US Open 

2012
US Open